The Game puede referirse a: 

 «The Game», otro de los apodos por los que es conocido el luchador Triple H (Paul Levesque); 
 The Game (rapero), rapero estadounidense; 
 The Game (película), película dirigida por David Fincher en 1997; 
 The Game (álbum), álbum de 1980 de la banda británica Queen; 
 El Juego (juego mental), The Game en inglés, un juego (originado en un foro de internet) en el que el objetivo es olvidar que existe; 
 The Game (canción de Disturbed), una canción de la banda de metal alternativo Disturbed;
 El método (The Game), el libro del periodista Neil Strauss; o
 The Game (serie)'', serie de televisión estadounidense emitida entre 2006 y 2015;